Десенсибилизация и переработка движением глаз (ДПДГ, ) — метод психотерапии, разработанный Френсин Шапиро для лечения посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР), вызванных переживанием стрессовых событий, таких как насилие или участие в военных действиях.

Согласно теории Шапиро, у человека есть информационно-перерабатывающая система (скрытая от сознания, непосредственно не управляемая им, находящаяся в подсознании и в целом в бессознательном), обеспечивающая его защиту и самоисцеление в психотравматических ситуациях. Однако в некоторых случаях переживание травматического опыта или дистресс могут перекрыть возможности механизмов совладания человека — тогда память о событии, связанных с ним эмоциональных, визуальных, когнитивных и физических (ощущения тела) составляющих, а также стимулах (триггерах), ассоциирующихся с событием, перерабатываются неадекватно и дисфункционально сохраняются в изолированных от исцеляющего воздействия областях памяти, представляя собой болезненный след в памяти одного или многих ассоциативно связанных в памяти психотравматических событий. Цель терапии — помочь пациенту сформировать более эффективные, адаптивные, чем имеющиеся у него, копинговые стратегии и поддерживающие их механизмы совладания с дисфункциональными стрессовыми воспоминаниями и с помощью сформированных стратегий и механизмов переработать накопленные у него такие воспоминания.

Существует два мнения по поводу механизма ДПДГ. Шапиро говорит о том, что, несмотря на различные процессы, составляющие ДПДГ, движения глаз добавляют эффективности, запуская неврологические и физиологические изменения, которые способствуют переработке травматических воспоминаний в терапии. Другие исследователи считают, что движение глаз является не необходимым компонентом, а эпифеноменом, побочным явлением, а ДПДГ — это просто одна из форм десенситизации.

Описание метода 
ДПДГ интегрирует элементы психодинамического, экспозиционного подходов, когнитивной, интерперсональной, экспериментальной и телесно-ориентированной психотерапий, однако содержит уникальный элемент двусторонней стимуляции (движения глаз, звуковая и тактильная стимуляция) в каждой сессии.

ДПДГ использует структурированный восьми-фазный подход, относящийся к прошлым, настоящим и будущим аспектам травматического опыта и дисфункционально хранящихся стрессовых воспоминаний. Во время фазы переработки пациент фокусируется на тревожащих воспоминаниях в течение коротких сессий по 15-30 секунд. При этом он одновременно фокусируется на альтернативной стимуляции (например, направляемые терапевтом движения глаз, похлопывания по рукам или двусторонние слуховые стимулы).

В каждой сессии подобного двойного внимания пациента спрашивают об ассоциативной информации, возникающей во время процедуры. Новый материал обычно становится фокусом следующей сессии. Процесс удерживания двойного внимания на альтернативном стимуле и личных ассоциациях повторяется много раз в течение сессии.

Когда дистресс или травматическое событие изолировано или встречается единичный случай (например, дорожно-транспортное происшествие), требуется примерно три сессии для законченного лечения. Если человек переживает множественные травматические события, ведущие к проблемам здоровья — такие как физическое, сексуальное или эмоциональное насилие, родительское пренебрежение, серьёзное заболевание, несчастный случай, серьёзное повреждение или нарушение здоровья, ведущее к хроническому нарушению здоровья и жизненного благополучия, а также травмы военных действий, лечение может быть длительным и сложным, множественная травма может потребовать больше сеансов для завершения излечения и стойкого результата.

Оценки эффективности 

Последние исследования оценивают ДПДГ как эффективный метод лечения ПТСР. Практическое руководство «Международного общества изучения стресса» категоризует ДПДГ как эффективный метод лечения ПТСР у взрослых. Несколько международных руководств включают ДПДГ как рекомендованное лечение после физической травмы.
 
Несколько исследований, применяющих мета-анализ, проводились для оценки эффективности лечения ПТСР разными методами. В одном из них ДПДГ оценивается равным по эффективности экспозиционной терапии и селективным ингибиторам обратного захвата серотонина. Два других независимых мета-анализа показывают, что традиционная экспозиционная терапия и ДПДГ имеют одинаковый эффект непосредственно после лечения и в последующей оценке. Мета-анализ 2007 года 38 рандомизированных контролируемых исследований лечения ПТСР рекомендуют в качестве терапии ПТСР первой линии когнитивно-поведенческую терапию либо ДПДГ. Мета-анализы также показывают, что ДПДГ переносится лучше, чем другие существующие методы лечения ПТСР, и при этом действует очень быстро.

В 2019 году журналом «Nature» была опубликована статья Эндрю Холмса, в которой на базе исследования Бэка и коллег были продемонстрированы биологические основы работы метода ДПДГ. Исследование проводилось на мышах. Сначала мышам прививался страх. Затем использовались методы терапии угасания и двусторонней стимуляции. В результате были зафиксированы устойчивые результаты значительного снижения страха и стрессовых переживаний.

Сравнительный обзор делает заключение, что ДПДГ обладает эффективностью, сходной с другими экспозиционными методами и более эффективен, чем антидепрессанты группы СИОЗС, проблемно-ориентированная терапия или обычное лечение.

Исследования применения десенсибилизации и переработки движением глаз продолжаются.

См. также
Копинг

Примечания

Ссылки 
 Институт EMDR (англ.)
 Европейская ассоциация EMDR (англ.)
 Ассоциация «EMDR Россия»

Методы психотерапии